Naselje u Hrvatskoj:
 Gornji Lipovac, naselje u općini Nova Kapela

Naselje u Srbiji:
 Gornji Lipovac (Brus, Srbija), naselje u općini Brus